Het onderbreken van een gesprek om met een afwezige persoon te overleggen
een telefoonfunctie ('intern gesprek'); zie Aardtoets en Flashtoets
Stemmen zonder last of ruggespraak, zonder bindend mandaat